«Sky Is Over» — третий сингл армяно-американского рок-исполнителя, фронтмена рок-группы System of a Down Сержа Танкяна с его дебютного студийного альбома Elect the Dead. Песня была выпущена в качестве сингла 16 января 2008 года.

Смысл песни 

Хотя сам Танкян не объясняет тексты своих песен, все же он упомянул в интервью The Pulse of Radio, что она рассказывает о его детских воспоминаниях и его мыслях о будущем планеты. В частности, он заявил: «я всегда думал, что небо, - это огромный колышущийся на ветру парус. Когда я был ребенком, то мог смотреть на небо и плывущие по нему облака часами, грезя наяву о далеких странах и прекрасных городах, в которых мне предстоит побывать, - я очень много выдумывал, - различные истории и рассказы, в общем, был очень креативным ребенком. Меня всегда волновал вопрос, - что будет, если неба вдруг не станет? Какими были бы мы, если бы огромный голубой парус, с вкраплениями белого цвета, вдруг разорвался от сильного порыва ветра? Тогда я давал себе достаточно простой ответ на этот наивный вопрос, - если неба не станет, тогда земля, лишившись своего паруса, словно легкая яхта, будет бесконечно долго дрейфовать по волнам или же, запрокинувшись на бок, утонет. Ответ который я дал бы сейчас на этот вопрос, - возможно, не столь наивен и похож на сказку, - но смысл тот же: без атмосферы, без неба, мы все погибнем».

Список композиций 
 Автор всех песен Серж Танкян.

Радиоверсия сингла

2 Вступительная песня

Официальная версия сингла

Версия в формате Digital download

Видеоклип 
Клип вышел 16 января 2008 года, режиссёром выступил Тони Петросян, который работал раньше над другим клипом Сержа — Empty Walls.

Видео, снятое одним кадром, начинается с того что Танкян играет вступление на белом рояле посредине улицы. Затем он встаёт и, продолжая петь, идет по улице. Подняв губку с мокрого асфальта, Серж начинает хаотично расчищать небо(при этом в песне наступает припев), затем выкидывает губку. В конце клипа, подойдя к черному роялю, также стоящему посредине улицы, доигрывает последний аккорд. Камера показывает надпись на небе, которую он выводил, "стирая" небо— «Civilization Is Over» («Конец цивилизации»).

Позиция в чартах

Примечания

Ссылки 
 Serj Tankian’s website
 http://rockby.net/?id=786

Синглы Reprise Records